

Cinema 
 Harmony – film del 2010 diretto da Kang Dae-kyu
 Harmony – film d'animazione del 2015 diretto da Michael Arias e Takashi Nakamura

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Harmony – città della Contea di Iredell, Carolina del Nord
 Harmony – comunità non incorporata della Contea di Osceola, Florida
 Harmony – città della Contea di Clay, Indiana
 Harmony – città della Contea di Somerset, Maine
 Harmony – città della Contea di Fillmore, Minnesota
 Harmony – township della Contea di Warren, New Jersey
 Harmony – città della Contea di Chautauqua, New York
 Harmony – borough della Contea di Butler, Pennsylvania
 Harmony – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Harmony – township della Contea di Forest, Pennsylvania
 Harmony – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
 Harmony – villaggio e CDP della Contea di Providence, Rhode Island
 Harmony – città della Contea di Price, Wisconsin 
 Harmony – città della Contea di Rock, Wisconsin 
 Harmony – città della Contea di Vernon, Wisconsin

Musica 
 Harmony – casa discografica italiana
 Harmony – gruppo musicale olandese, rappresentante dei Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest 1978
 Harmony –  Costruttore statunitense di chitarre e strumenti musicali
 Harmony – traccia dell'album Goodbye Yellow Brick Road di Elton John del 1973
 Harmony – album degli Uropa del 1980
 Harmony – album di Gordon Lightfoot del 2004
 Harmony – singolo di Beni del 2004
 Harmony – album dei The Priests del 2009
 Harmony – album di Never Shout Never del 2010
 Harmony – album di Laurent Wolf del 2010
 Harmony – album di Josh Groban del 2020

Altro
 Harmony – collana di narrativa rosa edita per lunghi anni da Mondadori e dal 2015 da HarperCollins
 Harmony – episodio della quarta stagione di Stargate Atlantis
 Harmony – forma inglese del nome proprio di persona Armonia
 Harmony – modulo della Stazione Spaziale Internazionale
 Harmony – progetto della Apache Software Foundation per la realizzazione di una Java Standard Edition certificata e Open Source

Pagine correlate 
Armonia (disambigua)
Harmonia